Василий Мазурин:
 Мазурин, Василий Петрович (1872—1939) — русский поэт.
 Мазурин, Василий Яковлевич (1900 — ?) — советский военный деятель, полковник (1943 год).